Лонгъюган (Лонг-Юган, ) — посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России.

География 
Расположен на реке Лонгъюган, притоке реки Надым. В переводе с хантыйского языка название посёлка означает «река святых духов».

История 
Основан в 1972 году в связи со строительством газокомпрессорной станции на газопроводе Надым — Пунга — Ивдель. Прежде на этом месте располагалось стойбище хантов-оленеводов. 24 марта 1978 года решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов образован Лонгъюганский сельсовет. 24 марта отмечается как день посёлка.

В 1994-2003 годы был проложен газопровод Лонгъюган — Салехард — Лабытнанги — Харп.

С 2005 до 2020 гг. образовывал сельское поселение посёлок Лонгъюган, упразднённое в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Экономика 
Большинство жителей посёлка работают на Лонг-Юганском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск» (до 2009 года ООО «Тюменьтрансгаз»).

Инфраструктура 
В посёлке имеются детский сад, школа, спортивный зал, дом культуры. В 2017 году открылся культурно-спортивный комплекс компании Газпром (начальник и тренер футбольной команды бывший профессиональный футболист Артёмов, Алексей Станиславович). Водоснабжение посёлка осуществляется из артезианского источника. Имеется вертолётная площадка. Регулярное автобусное сообщение с Надымом.

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте администрации района
 Информационный сайт о посёлке Лонгъюган
 Видеоролик о посёлке и Лонг-Юганском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Населённые пункты Надымского района
Муниципальные образования Надымского района
Упразднённые сельские поселения Ямало-Ненецкого автономного округа
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году